Ostprovinz steht für folgende Provinzen:
 (Preußische) Provinzen in den Ostgebieten des Deutschen Reiches
 Ostprovinz (Kongo) (frz. „Ost-“, „östlich“), eine Provinz der Demokratischen Republik Kongo mit der Hauptstadt Kisangani
 Ostprovinz, eine ehemalige Provinz in Kenia
 Ostprovinz, eine Provinz in Ruanda
 Ostprovinz, eine Provinz in Sambia
 Ostprovinz, eine Provinz in Sierra Leone
 Ostprovinz (Tamil: கிழக்கு மாகாணம் Kilakku Maakaanam), eine der neun Provinzen von Sri Lanka und beinhaltet die Distrikte Trincomalee, Batticaloa und Ampara
 Provinz asch-Scharqiyya (, deutsch Östliche Provinz), die flächenmäßig größte Provinz in Saudi-Arabien